Флаг сельского поселения Жа́воронковское — официальный символ сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4811.

Флаг муниципального образования сельское поселение Жаворонковское составлен на основании герба сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из шести клиньев, попеременно жёлтых и зелёных, разделённых диагоналями и вертикальной осью полотнища; клинья у древка (зелёный) и у свободного края (жёлтый) несут изображения жаворонков — жёлтое и чёрное соответственно».

Обоснование символики 
Два летящих жаворонка символизируют название села — Жаворонки и всего поселения — Жаворонковское, делая, таким образом, флаг гласным. Деления щита на шесть полей напоминает стилизованную литеру «Ж», что тоже указывает на первую букву названий села и поселения.

Изображение на флаге жаворонков и деление поля на жёлтый цвет (золото) и зелень указывает на красоту местной природы, лесов и полей. Здесь расположены дачи, пансионаты и дома отдыха, сюда любят приезжать горожане для отдыха на природе.

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, природы, жизненного роста и энергии.

Жёлтый цвет (золото) — символ солнечного света, урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением жаворонка